Sarbīsheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarbīsheh (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Sarbīsheh, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar